

Нейпелс — місто, штат Флорида
 Нейпелс — місто, штат Іллінойс
 Нейпелс — місто, штат Мен
 Нейпелс — місто, штат Нью-Йорк
 Нейпелс — місто, штат Південна Дакота
 Нейпелс — місто, штат Техас
 Нейпелс — місто, штат Юта
 Нейпелс — місто, штат Вісконсин
 Нейпелс — селище, штат Нью-Йорк
 Нейпелс — переписна місцевість, штат Мен

Див. також 
 Неаполь (значення)
 Нейплз